Antão Gonçalves pode referir-se a: 
 Antão Gonçalves, navegador português
 Antão Gonçalves (século XVI), navegador português
 Antão Gonçalves de Ávila, nobre povoador, o primeiro da sua família a estabelecer-se na Ilha Terceira, nos Açores
 Antão Gonçalves de Faria, militar, jornalista, engenheiro e político brasileiro

Desambiguação